Az Oviraptorosauria vagy oviraptorosaurusok („tojástolvaj gyíkok”) csőrös, tollas dinoszaurusz csoport, amely a kréta időszak idején Ázsiában és Észak-Amerikában élt.

Az oviraptorosaurusok alrendágához tartoztak például az Oviraptoridae és a Caenagnathidae családok, illetve számos más, nem ezen családokhoz tartozó faj, mint az Avimimus, a Caudipteryx és az Incisivosaurus.

Más Maniraptora dinoszauruszokhoz hasonlóan közel állnak a madarak őseihez, sőt egyes vélemények szerint (mint Osmolska 2004-ben készült elemzése) az oviraptorosaurusok tulajdonképpen már primitív, nem repülő madarak voltak. Méretük változatos volt, a pulyka nagyságú Caudipteryxtől a nyolc méter hosszú, 1,4–2 tonnát nyomó Gigantoraptorig.

Paul Sereno 2005-ben az Oviraptoriformes csoportba sorolta azokat a dinoszauruszokat, amelyek közelebb álltak az Oviraptorhoz, mint a mai madarakhoz. Ide sorolják az oviraptorosaurusok mellett a Therizinosaurusokat is.

Tollaik 
Arra, hogy a csoport tagjai tollasak voltak, számos bizonyíték létezik. A kezdetleges oviraptosaurusok bizonyos fajainak (Caudipteryx, Protarchaeopteryx) fosszíliái jól fejlett tollazat lenyomatát őrizték meg, különösen a szárnyakon és a farkon. Legalább egy oviraptosaurus fajta, a Nomingia maradványai olyan csontképződményt őriztek meg, amely a mai madarak farkán toll-legyezőt tart. Több példány olyan jellegzetes tartásban fosszilizálódott, mint a mai madarak jellegzetes tartása, amikor a fészkükön ülnek. Karjaik úgy helyezkedtek el, hogy csak abban az esetben takarhatták el a tojásokat, ha a karokon nem volt jelentős tollazat.

Étrendjük 
Nem teljesen tisztázott, a csoport tagjai mit ettek. Gondolták ragadozónak, növényevőnek, puhatestű-evőnek és tojásevőnek is őket (ez az utóbbi elképzelés már nem él). Ezek a lehetőségek nem feltétlenül zárják ki egymást.

Egyes csoportjaik kisgerinceseket ehettek, erre utal egy Oviraptor fosszíliájának testüregében megőrződött gyíkcsontváz és egy Citipati fészkében talált két fiatal Troodontid koponyája. A Caudipteryx maradványai közt viszont gasztrolitokat találtak, ami növényevő életmódra utal. A puhatestűek fogyasztása mellett szintén szólnak érvek.

Korábban azért gondolták a csoportot tojásrablónak, mert Mongóliában olyan maradványokat találtak, amelyekben egy Oviraptor egy fészek felett volt. A legutóbbi kutatások szerint azonban ez nem más dinoszaurusz, hanem a saját fészke lehetett.

Igazi madarak? 
Még a tollak létezésének bizonyítékai nélkül is a legtöbb oviraptorosaurus annyira hasonlónak tűnik a madarakhoz, hogy sok tudós valódi madaraknak tartja őket, amelyek fejlettebbek lehettek az Archaeopteryxnél. Gregory S. Paul (1998, 2002) sokat írt erről a lehetőségről és Maryanska et al. is tanulmányt írt ezt a gondolatot részletezve, 2002-ben. Michael Benton (2004) köztiszteletnek örvendő Vertebrate Paleontology című írásában szintén az Aves osztály egyik rendjeként sorolta be.
 Sok tudós azonban mindezel nem ért egyet és a nem madár Maniraptor csoport tagjának tartja az oviraptorosaurusokat, amelyek valamivel fejletlenebbek a madárszerű Dromaeosauridae családnál. Discussion of Maryanska et al. (2002) on EvoWiki.

Taxonómiájuk

Besorolásuk 
 Alrendág Oviraptorosauria
 Incisivosaurus
 Protarchaeopteryx
 Család Avimimidae
 Avimimus
 Család Caudipteridae
 Caudipteryx
 Öregcsalád Caenagnathoidea
 Hagryphus
 Család Caenagnathidae
 Caenagnathasia
 Chirostenotes
 Elmisaurus
 ?Nomingia
 Család Oviraptoridae
 Gigantoraptor
 Microvenator
 Shixinggia
 Alcsalád Ingeniinae
 Conchoraptor
 Heyuannia
 "Ajancingenia yanshini"
 Khaan
 Alcsalád Oviraptorinae
 Citipati
 Nemegtomaia
 Oviraptor
 Rinchenia

Filogenetikájuk 
A következő kladogram Phil Senter 2007-es elemzését követi.

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

 
Kréta időszaki dinoszauruszok